«Think» — песня Ареты Франклин с её альбома 1968 года Aretha Now. Вскоре после выхода альбома была издана отдельным синглом.

Сингл поднялся на 1 место ритм-энд-блюзового чарта американского журнала «Билборд».

Примечания

Ссылки 
 Aretha Franklin - Think на YouTube

Песни 1968 года
Синглы 1968 года
Синглы Atlantic Records
Песни Ареты Франклин
Песни, спродюсированные Джерри Векслером